Municipio de Holland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Holland (condado de Saline, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Holland (condado de Douglas, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Holland (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Holland (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Holland (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de Holland (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de Holland (condado de Ottawa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Holland (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.
 Municipio de Holland (condado de Pemiscot, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pemiscot.
 Municipio de Holland (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Hunterdon.